|-
|(108251)||2001 HM47|| align=right|15,2|| align=right|2,550|| align=right|0,313|| align=right|6,35|| align=right|4,071||MBA||18. dubna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(108252)||2001 HZ47|| align=right|15,6|| align=right|2,573|| align=right|0,131|| align=right|11,53|| align=right|4,126||MBA||19. dubna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(108253)||2001 HB48|| align=right|14,6|| align=right|2,536|| align=right|0,185|| align=right|16,26|| align=right|4,038||MBA||21. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108254)||2001 HS48|| align=right|14,9|| align=right|2,539|| align=right|0,110|| align=right|15,91|| align=right|4,044||MBA||21. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108255)||2001 HS49|| align=right|16,4|| align=right|2,265|| align=right|0,094|| align=right|4,52|| align=right|3,409||MBA||21. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108256)||2001 HZ49|| align=right|15,0|| align=right|2,576|| align=right|0,164|| align=right|13,98|| align=right|4,134||MBA||21. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108257)||2001 HN50|| align=right|14,3|| align=right|2,808|| align=right|0,153|| align=right|9,89|| align=right|4,705||MBA||22. dubna 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(108258)||2001 HY50|| align=right|14,1|| align=right|3,062|| align=right|0,029|| align=right|9,22|| align=right|5,357||MBA||23. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108259)||2001 HA51|| align=right|16,1|| align=right|2,217|| align=right|0,143|| align=right|5,53|| align=right|3,300||MBA||23. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108260)||2001 HF51|| align=right|16,4|| align=right|2,485|| align=right|0,143|| align=right|3,09|| align=right|3,917||MBA||23. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108261)||2001 HX51|| align=right|14,1|| align=right|3,109|| align=right|0,084|| align=right|21,10|| align=right|5,480||MBA||23. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108262)||2001 HD52|| align=right|15,6|| align=right|2,649|| align=right|0,107|| align=right|12,30|| align=right|4,310||MBA||23. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108263)||2001 HT53|| align=right|14,8|| align=right|2,747|| align=right|0,157|| align=right|8,01|| align=right|4,553||MBA||23. dubna 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(108264)||2001 HS54|| align=right|15,6|| align=right|2,512|| align=right|0,082|| align=right|4,66|| align=right|3,981||MBA||24. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108265)||2001 HC55|| align=right|16,5|| align=right|2,338|| align=right|0,050|| align=right|6,45|| align=right|3,574||MBA||24. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108266)||2001 HD55|| align=right|14,7|| align=right|2,362|| align=right|0,277|| align=right|13,25|| align=right|3,630||MBA||24. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108267)||2001 HE55|| align=right|16,3|| align=right|2,314|| align=right|0,073|| align=right|7,41|| align=right|3,520||MBA||24. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108268)||2001 HZ55|| align=right|16,1|| align=right|2,259|| align=right|0,180|| align=right|6,61|| align=right|3,394||MBA||24. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108269)||2001 HH56|| align=right|15,3|| align=right|2,889|| align=right|0,260|| align=right|6,12|| align=right|4,911||MBA||24. dubna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(108270)||2001 HL56|| align=right|15,3|| align=right|2,794|| align=right|0,142|| align=right|13,86|| align=right|4,670||MBA||24. dubna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(108271)||2001 HP56|| align=right|16,3|| align=right|2,257|| align=right|0,131|| align=right|3,79|| align=right|3,390||MBA||24. dubna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(108272)||2001 HS56|| align=right|16,9|| align=right|2,234|| align=right|0,133|| align=right|7,34|| align=right|3,338||MBA||24. dubna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(108273)||2001 HY56|| align=right|14,6|| align=right|2,554|| align=right|0,022|| align=right|10,71|| align=right|4,082||MBA||24. dubna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(108274)||2001 HF57|| align=right|15,3|| align=right|2,676|| align=right|0,163|| align=right|14,24|| align=right|4,377||MBA||25. dubna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(108275)||2001 HH57|| align=right|14,7|| align=right|2,567|| align=right|0,202|| align=right|13,38|| align=right|4,113||MBA||25. dubna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(108276)||2001 HU57|| align=right|15,1|| align=right|2,534|| align=right|0,143|| align=right|16,76|| align=right|4,034||MBA||25. dubna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(108277)||2001 HR58|| align=right|14,7|| align=right|2,744|| align=right|0,078|| align=right|10,37|| align=right|4,545||MBA||25. dubna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(108278)||2001 HF59|| align=right|16,0|| align=right|2,571|| align=right|0,130|| align=right|5,62|| align=right|4,123||MBA||21. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108279)||2001 HM59|| align=right|16,4|| align=right|2,462|| align=right|0,174|| align=right|3,37|| align=right|3,862||MBA||23. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108280)||2001 HA60|| align=right|15,9|| align=right|2,312|| align=right|0,272|| align=right|5,91|| align=right|3,514||MBA||23. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108281)||2001 HT60|| align=right|15,5|| align=right|2,633|| align=right|0,139|| align=right|13,78|| align=right|4,271||MBA||24. dubna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(108282)||2001 HY60|| align=right|15,0|| align=right|2,663|| align=right|0,154|| align=right|14,42|| align=right|4,345||MBA||24. dubna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(108283)||2001 HZ60|| align=right|16,6|| align=right|2,353|| align=right|0,242|| align=right|11,71|| align=right|3,609||MBA||24. dubna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(108284)||2001 HC61|| align=right|14,6|| align=right|2,758|| align=right|0,110|| align=right|12,42|| align=right|4,579||MBA||24. dubna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(108285)||2001 HM61|| align=right|16,9|| align=right|2,351|| align=right|0,179|| align=right|1,58|| align=right|3,603||MBA||24. dubna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(108286)||2001 HQ61|| align=right|15,5|| align=right|2,760|| align=right|0,117|| align=right|4,32|| align=right|4,584||MBA||24. dubna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(108287)||2001 HT61|| align=right|16,8|| align=right|2,215|| align=right|0,033|| align=right|6,78|| align=right|3,297||MBA||24. dubna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(108288)||2001 HY61|| align=right|17,2|| align=right|2,273|| align=right|0,168|| align=right|5,13|| align=right|3,426||MBA||25. dubna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(108289)||2001 HP62|| align=right|17,0|| align=right|2,349|| align=right|0,212|| align=right|0,74|| align=right|3,601||MBA||26. dubna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(108290)||2001 HQ62|| align=right|14,6|| align=right|2,963|| align=right|0,040|| align=right|11,22|| align=right|5,100||MBA||26. dubna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(108291)||2001 HR62|| align=right|15,4|| align=right|2,522|| align=right|0,122|| align=right|4,08|| align=right|4,004||MBA||26. dubna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(108292)||2001 HA63|| align=right|14,5|| align=right|2,645|| align=right|0,196|| align=right|11,74|| align=right|4,301||MBA||26. dubna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(108293)||2001 HD63|| align=right|16,6|| align=right|2,356|| align=right|0,138|| align=right|1,59|| align=right|3,616||MBA||26. dubna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(108294)||2001 HF63|| align=right|14,6|| align=right|2,575|| align=right|0,134|| align=right|12,93|| align=right|4,131||MBA||26. dubna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(108295)||2001 HK64|| align=right|15,8|| align=right|2,729|| align=right|0,148|| align=right|4,64|| align=right|4,508||MBA||27. dubna 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(108296)||2001 HB65|| align=right|15,8|| align=right|2,636|| align=right|0,067|| align=right|1,48|| align=right|4,280||MBA||28. dubna 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(108297)||2001 HK65|| align=right|16,0|| align=right|2,201|| align=right|0,247|| align=right|5,61|| align=right|3,265||MBA||30. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108298)||2001 HN66|| align=right|16,0|| align=right|2,306|| align=right|0,163|| align=right|7,56|| align=right|3,502||MBA||24. dubna 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(108299)||2001 HP67|| align=right|15,7|| align=right|2,553|| align=right|0,236|| align=right|6,41|| align=right|4,077||MBA||16. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108300)||2001 HR67|| align=right|16,0|| align=right|2,640|| align=right|0,108|| align=right|9,43|| align=right|4,288||MBA||23. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108301)||2001 JK|| align=right|14,6|| align=right|2,948|| align=right|0,073|| align=right|9,32|| align=right|5,061||MBA||2. května 2001||Palomar||NEAT
|-
|(108302)||2001 JL|| align=right|14,3|| align=right|2,539|| align=right|0,236|| align=right|12,65|| align=right|4,044||MBA||2. května 2001||Palomar||NEAT
|-
|(108303)||2001 JN|| align=right|15,4|| align=right|2,565|| align=right|0,192|| align=right|26,58|| align=right|4,107||MBA||2. května 2001||Palomar||NEAT
|-
|(108304)||2001 JP|| align=right|14,7|| align=right|2,809|| align=right|0,118|| align=right|10,36|| align=right|4,708||MBA||2. května 2001||Palomar||NEAT
|-
|(108305)||2001 JX|| align=right|15,3|| align=right|2,791|| align=right|0,081|| align=right|4,55|| align=right|4,662||MBA||11. května 2001||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(108306)||2001 JZ|| align=right|14,8|| align=right|2,838|| align=right|0,119|| align=right|9,82|| align=right|4,781||MBA||11. května 2001||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(108307)||2001 JK1|| align=right|17,1|| align=right|2,318|| align=right|0,182|| align=right|1,49|| align=right|3,528||MBA||13. května 2001||Olathe||L. Robinson
|-
|(108308)||2001 JO1|| align=right|15,9|| align=right|2,621|| align=right|0,244|| align=right|6,48|| align=right|4,243||MBA||13. května 2001||Farpoint||G. Hug
|-
|(108309)||2001 JY1|| align=right|16,6|| align=right|2,332|| align=right|0,159|| align=right|6,93|| align=right|3,560||MBA||15. května 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(108310)||2001 JD2|| align=right|14,6|| align=right|2,633|| align=right|0,177|| align=right|11,36|| align=right|4,271||MBA||15. května 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(108311)||2001 JO3|| align=right|14,4|| align=right|3,048|| align=right|0,142|| align=right|6,62|| align=right|5,321||MBA||15. května 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(108312)||2001 JD4|| align=right|15,0|| align=right|2,798|| align=right|0,036|| align=right|3,77|| align=right|4,680||MBA||15. května 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(108313)||2001 JB5|| align=right|14,7|| align=right|2,740|| align=right|0,160|| align=right|11,36|| align=right|4,534||MBA||15. května 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(108314)||2001 JN5|| align=right|14,9|| align=right|2,797|| align=right|0,131|| align=right|9,02|| align=right|4,676||MBA||14. května 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(108315)||2001 JV5|| align=right|15,8|| align=right|2,668|| align=right|0,208|| align=right|11,25|| align=right|4,356||MBA||15. května 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(108316)||2001 JJ6|| align=right|16,6|| align=right|2,277|| align=right|0,162|| align=right|7,24|| align=right|3,435||MBA||14. května 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(108317)||2001 JT6|| align=right|13,9|| align=right|3,146|| align=right|0,029|| align=right|8,11|| align=right|5,578||MBA||14. května 2001||Palomar||NEAT
|-
|(108318)||2001 JV6|| align=right|16,4|| align=right|2,340|| align=right|0,140|| align=right|7,28|| align=right|3,578||MBA||14. května 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(108319)||2001 JV7|| align=right|15,4|| align=right|2,584|| align=right|0,127|| align=right|3,03|| align=right|4,153||MBA||15. května 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(108320)||2001 JW7|| align=right|16,7|| align=right|2,423|| align=right|0,069|| align=right|4,53|| align=right|3,771||MBA||15. května 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(108321)||2001 JG8|| align=right|15,5|| align=right|2,741|| align=right|0,099|| align=right|9,53|| align=right|4,538||MBA||15. května 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(108322)||2001 JC9|| align=right|15,3|| align=right|2,605|| align=right|0,132|| align=right|13,17|| align=right|4,205||MBA||15. května 2001||Palomar||NEAT
|-
|(108323)||2001 JR9|| align=right|16,2|| align=right|2,552|| align=right|0,215|| align=right|7,53|| align=right|4,077||MBA||15. května 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(108324)||2001 KB|| align=right|14,8|| align=right|2,971|| align=right|0,144|| align=right|9,98|| align=right|5,121||MBA||16. května 2001||Nogales||Tenagra II
|-
|(108325)||2001 KV|| align=right|14,8|| align=right|2,666|| align=right|0,212|| align=right|9,69|| align=right|4,353||MBA||17. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108326)||2001 KY|| align=right|15,1|| align=right|2,775|| align=right|0,152|| align=right|14,88|| align=right|4,621||MBA||17. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108327)||2001 KE1|| align=right|16,2|| align=right|2,246|| align=right|0,137|| align=right|8,82|| align=right|3,365||MBA||17. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108328)||2001 KG1|| align=right|16,6|| align=right|2,414|| align=right|0,176|| align=right|6,19|| align=right|3,749||MBA||17. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108329)||2001 KK1|| align=right|14,5|| align=right|2,657|| align=right|0,282|| align=right|10,42|| align=right|4,331||MBA||17. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108330)||2001 KL1|| align=right|15,5|| align=right|2,370|| align=right|0,098|| align=right|6,50|| align=right|3,647||MBA||17. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108331)||2001 KD2|| align=right|15,8|| align=right|2,725|| align=right|0,044|| align=right|8,52|| align=right|4,497||MBA||16. května 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(108332)||2001 KP2|| align=right|15,7|| align=right|2,247|| align=right|0,238|| align=right|6,87|| align=right|3,367||MBA||18. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108333)||2001 KS2|| align=right|16,4|| align=right|2,263|| align=right|0,169|| align=right|4,60|| align=right|3,403||MBA||18. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108334)||2001 KB3|| align=right|15,6|| align=right|2,604|| align=right|0,222|| align=right|5,94|| align=right|4,202||MBA||17. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108335)||2001 KQ3|| align=right|15,1|| align=right|2,567|| align=right|0,238|| align=right|10,91|| align=right|4,112||MBA||17. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108336)||2001 KV3|| align=right|17,4|| align=right|2,321|| align=right|0,187|| align=right|1,30|| align=right|3,536||MBA||17. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108337)||2001 KX3|| align=right|15,4|| align=right|2,328|| align=right|0,129|| align=right|7,56|| align=right|3,551||MBA||17. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108338)||2001 KV4|| align=right|15,3|| align=right|2,572|| align=right|0,122|| align=right|13,62|| align=right|4,124||MBA||17. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108339)||2001 KD5|| align=right|16,9|| align=right|2,322|| align=right|0,141|| align=right|4,67|| align=right|3,537||MBA||17. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108340)||2001 KH5|| align=right|16,2|| align=right|2,186|| align=right|0,159|| align=right|4,11|| align=right|3,232||MBA||17. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108341)||2001 KQ5|| align=right|15,3|| align=right|2,357|| align=right|0,192|| align=right|10,85|| align=right|3,618||MBA||17. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108342)||2001 KH6|| align=right|15,6|| align=right|2,552|| align=right|0,090|| align=right|11,90|| align=right|4,076||MBA||17. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108343)||2001 KK7|| align=right|15,7|| align=right|2,324|| align=right|0,252|| align=right|2,62|| align=right|3,542||MBA||17. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108344)||2001 KT7|| align=right|15,2|| align=right|2,289|| align=right|0,258|| align=right|10,21|| align=right|3,463||MBA||18. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108345)||2001 KZ7|| align=right|16,8|| align=right|2,352|| align=right|0,208|| align=right|2,48|| align=right|3,607||MBA||18. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108346)||2001 KE8|| align=right|15,0|| align=right|2,574|| align=right|0,162|| align=right|9,75|| align=right|4,130||MBA||18. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108347)||2001 KS8|| align=right|16,3|| align=right|2,364|| align=right|0,095|| align=right|7,35|| align=right|3,634||MBA||18. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108348)||2001 KV8|| align=right|15,7|| align=right|2,536|| align=right|0,030|| align=right|5,94|| align=right|4,038||MBA||18. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108349)||2001 KC9|| align=right|15,6|| align=right|2,594|| align=right|0,189|| align=right|3,69|| align=right|4,176||MBA||18. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108350)||2001 KK9|| align=right|16,6|| align=right|2,377|| align=right|0,162|| align=right|2,13|| align=right|3,663||MBA||18. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108351)||2001 KL9|| align=right|16,1|| align=right|2,616|| align=right|0,056|| align=right|4,45|| align=right|4,231||MBA||18. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108352)||2001 KT9|| align=right|15,1|| align=right|2,553|| align=right|0,179|| align=right|12,57|| align=right|4,078||MBA||18. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108353)||2001 KH10|| align=right|13,8|| align=right|3,142|| align=right|0,202|| align=right|10,84|| align=right|5,569||MBA||18. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108354)||2001 KS10|| align=right|15,9|| align=right|2,232|| align=right|0,147|| align=right|4,42|| align=right|3,335||MBA||18. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108355)||2001 KC11|| align=right|13,9|| align=right|3,054|| align=right|0,159|| align=right|24,06|| align=right|5,335||MBA||18. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108356)||2001 KK11|| align=right|14,8|| align=right|2,597|| align=right|0,315|| align=right|11,84|| align=right|4,183||MBA||18. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108357)||2001 KU11|| align=right|14,1|| align=right|3,140|| align=right|0,267|| align=right|5,48|| align=right|5,562||MBA||18. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108358)||2001 KT12|| align=right|15,6|| align=right|2,529|| align=right|0,121|| align=right|15,48|| align=right|4,022||MBA||18. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108359)||2001 KA13|| align=right|15,7|| align=right|2,657|| align=right|0,153|| align=right|7,32|| align=right|4,331||MBA||18. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108360)||2001 KZ13|| align=right|16,2|| align=right|2,335|| align=right|0,272|| align=right|5,13|| align=right|3,567||MBA||17. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108361)||2001 KW14|| align=right|14,8|| align=right|2,738|| align=right|0,147|| align=right|9,95|| align=right|4,529||MBA||18. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108362)||2001 KY14|| align=right|16,0|| align=right|2,589|| align=right|0,159|| align=right|4,72|| align=right|4,165||MBA||18. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108363)||2001 KG15|| align=right|16,0|| align=right|2,386|| align=right|0,183|| align=right|2,98|| align=right|3,686||MBA||18. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108364)||2001 KL15|| align=right|15,0|| align=right|2,586|| align=right|0,135|| align=right|17,33|| align=right|4,158||MBA||18. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108365)||2001 KU15|| align=right|15,0|| align=right|2,582|| align=right|0,184|| align=right|12,78|| align=right|4,149||MBA||18. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108366)||2001 KP16|| align=right|14,8|| align=right|2,756|| align=right|0,198|| align=right|10,09|| align=right|4,574||MBA||18. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108367)||2001 KX16|| align=right|15,9|| align=right|2,546|| align=right|0,129|| align=right|5,92|| align=right|4,061||MBA||18. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108368)||2001 KP17|| align=right|16,2|| align=right|2,280|| align=right|0,182|| align=right|3,49|| align=right|3,442||MBA||21. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108369)||2001 KZ17|| align=right|16,1|| align=right|2,411|| align=right|0,174|| align=right|8,48|| align=right|3,743||MBA||20. května 2001||Bergisch Gladbach||W. Bickel
|-
|(108370)||2001 KS18|| align=right|16,6|| align=right|2,294|| align=right|0,051|| align=right|6,59|| align=right|3,474||MBA||21. května 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(108371)||2001 KF19|| align=right|15,6|| align=right|2,666|| align=right|0,055|| align=right|3,48|| align=right|4,351||MBA||18. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108372)||2001 KG19|| align=right|14,2|| align=right|3,104|| align=right|0,083|| align=right|11,33|| align=right|5,468||MBA||18. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108373)||2001 KN19|| align=right|16,3|| align=right|2,338|| align=right|0,120|| align=right|6,44|| align=right|3,574||MBA||21. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108374)||2001 KX19|| align=right|14,9|| align=right|2,622|| align=right|0,129|| align=right|14,45|| align=right|4,246||MBA||22. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108375)||2001 KA20|| align=right|15,4|| align=right|2,608|| align=right|0,175|| align=right|8,33|| align=right|4,211||MBA||22. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108376)||2001 KB20|| align=right|15,1|| align=right|2,285|| align=right|0,286|| align=right|23,78|| align=right|3,453||MBA||22. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108377)||2001 KG20|| align=right|16,5|| align=right|2,320|| align=right|0,114|| align=right|4,35|| align=right|3,532||MBA||23. května 2001||Desert Beaver||W. K. Y. Yeung
|-
|(108378)||2001 KK20|| align=right|16,6|| align=right|2,635|| align=right|0,028|| align=right|1,24|| align=right|4,277||MBA||22. května 2001||Ondřejov||P. Pravec; P. Kušnirák
|-
|(108379)||2001 KP20|| align=right|15,3|| align=right|3,015|| align=right|0,156|| align=right|7,32|| align=right|5,234||MBA||17. května 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(108380)||2001 KZ20|| align=right|16,0|| align=right|2,788|| align=right|0,129|| align=right|5,23|| align=right|4,655||MBA||21. května 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(108381)||2001 KC21|| align=right|14,2|| align=right|2,643|| align=right|0,101|| align=right|23,47|| align=right|4,297||MBA||21. května 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(108382)||2001 KM21|| align=right|15,0|| align=right|2,660|| align=right|0,018|| align=right|22,65|| align=right|4,338||MBA||18. května 2001||OCA-Anza||M. White; M. Collins
|-
|(108383)||2001 KB23|| align=right|16,9|| align=right|2,393|| align=right|0,215|| align=right|1,39|| align=right|3,702||MBA||17. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108384)||2001 KN24|| align=right|16,2|| align=right|2,355|| align=right|0,160|| align=right|4,76|| align=right|3,614||MBA||17. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108385)||2001 KQ24|| align=right|15,7|| align=right|2,747|| align=right|0,060|| align=right|2,93|| align=right|4,552||MBA||17. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108386)||2001 KZ24|| align=right|15,2|| align=right|2,957|| align=right|0,093|| align=right|9,02|| align=right|5,085||MBA||17. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108387)||2001 KR25|| align=right|14,9|| align=right|2,732|| align=right|0,035|| align=right|12,08|| align=right|4,515||MBA||17. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108388)||2001 KT25|| align=right|15,6|| align=right|2,552|| align=right|0,231|| align=right|3,97|| align=right|4,076||MBA||17. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108389)||2001 KA26|| align=right|15,9|| align=right|2,431|| align=right|0,206|| align=right|4,07|| align=right|3,790||MBA||17. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108390)||2001 KJ26|| align=right|16,2|| align=right|2,396|| align=right|0,144|| align=right|5,59|| align=right|3,709||MBA||17. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108391)||2001 KK26|| align=right|15,9|| align=right|2,253|| align=right|0,115|| align=right|6,37|| align=right|3,382||MBA||17. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108392)||2001 KM26|| align=right|16,2|| align=right|2,432|| align=right|0,172|| align=right|2,61|| align=right|3,791||MBA||17. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108393)||2001 KE27|| align=right|15,4|| align=right|2,543|| align=right|0,148|| align=right|4,09|| align=right|4,054||MBA||17. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108394)||2001 KJ27|| align=right|15,3|| align=right|2,640|| align=right|0,150|| align=right|16,19|| align=right|4,288||MBA||17. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108395)||2001 KR27|| align=right|14,2|| align=right|3,166|| align=right|0,112|| align=right|11,89|| align=right|5,632||MBA||17. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108396)||2001 KS27|| align=right|14,9|| align=right|2,728|| align=right|0,153|| align=right|6,04|| align=right|4,504||MBA||17. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108397)||2001 KA28|| align=right|14,5|| align=right|2,635|| align=right|0,286|| align=right|8,22|| align=right|4,276||MBA||17. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108398)||2001 KB28|| align=right|16,8|| align=right|2,337|| align=right|0,174|| align=right|1,99|| align=right|3,573||MBA||17. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108399)||2001 KE28|| align=right|15,0|| align=right|2,767|| align=right|0,042|| align=right|6,57|| align=right|4,602||MBA||18. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108400)||2001 KF28|| align=right|16,7|| align=right|2,247|| align=right|0,078|| align=right|3,26|| align=right|3,368||MBA||18. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108401)||2001 KG28|| align=right|15,5|| align=right|2,652|| align=right|0,080|| align=right|4,89|| align=right|4,318||MBA||18. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108402)||2001 KP28|| align=right|15,2|| align=right|2,672|| align=right|0,240|| align=right|11,22|| align=right|4,367||MBA||18. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108403)||2001 KT28|| align=right|15,2|| align=right|2,538|| align=right|0,252|| align=right|5,15|| align=right|4,043||MBA||21. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108404)||2001 KX28|| align=right|15,1|| align=right|2,784|| align=right|0,169|| align=right|8,11|| align=right|4,644||MBA||21. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108405)||2001 KB29|| align=right|15,9|| align=right|2,303|| align=right|0,102|| align=right|5,26|| align=right|3,495||MBA||21. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108406)||2001 KJ29|| align=right|15,6|| align=right|2,307|| align=right|0,133|| align=right|7,77|| align=right|3,503||MBA||21. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108407)||2001 KS29|| align=right|16,8|| align=right|2,239|| align=right|0,181|| align=right|4,08|| align=right|3,349||MBA||21. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108408)||2001 KQ31|| align=right|15,2|| align=right|2,289|| align=right|0,223|| align=right|10,11|| align=right|3,462||MBA||22. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108409)||2001 KY31|| align=right|15,5|| align=right|2,639|| align=right|0,141|| align=right|14,13|| align=right|4,287||MBA||23. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108410)||2001 KG32|| align=right|16,8|| align=right|2,221|| align=right|0,278|| align=right|7,35|| align=right|3,310||MBA||24. května 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(108411)||2001 KK32|| align=right|15,1|| align=right|2,338|| align=right|0,252|| align=right|25,89|| align=right|3,574||MBA||23. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108412)||2001 KM33|| align=right|15,7|| align=right|2,670|| align=right|0,200|| align=right|12,32|| align=right|4,361||MBA||18. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108413)||2001 KS33|| align=right|15,9|| align=right|2,671|| align=right|0,063|| align=right|15,13|| align=right|4,363||MBA||18. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108414)||2001 KT33|| align=right|15,8|| align=right|2,293|| align=right|0,189|| align=right|7,42|| align=right|3,473||MBA||18. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108415)||2001 KD34|| align=right|14,3|| align=right|3,081|| align=right|0,099|| align=right|14,83|| align=right|5,408||MBA||18. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108416)||2001 KX34|| align=right|16,1|| align=right|2,415|| align=right|0,153|| align=right|4,59|| align=right|3,753||MBA||18. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108417)||2001 KO35|| align=right|16,2|| align=right|2,363|| align=right|0,126|| align=right|2,70|| align=right|3,633||MBA||18. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108418)||2001 KR35|| align=right|15,6|| align=right|2,588|| align=right|0,227|| align=right|5,94|| align=right|4,163||MBA||18. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108419)||2001 KU35|| align=right|14,8|| align=right|2,707|| align=right|0,046|| align=right|14,93|| align=right|4,454||MBA||18. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108420)||2001 KE36|| align=right|16,0|| align=right|2,216|| align=right|0,054|| align=right|4,01|| align=right|3,299||MBA||18. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108421)||2001 KJ36|| align=right|14,8|| align=right|2,648|| align=right|0,248|| align=right|13,36|| align=right|4,309||MBA||18. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108422)||2001 KS36|| align=right|16,5|| align=right|2,365|| align=right|0,170|| align=right|2,79|| align=right|3,636||MBA||21. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108423)||2001 KO37|| align=right|14,9|| align=right|2,628|| align=right|0,083|| align=right|15,92|| align=right|4,260||MBA||22. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108424)||2001 KV37|| align=right|15,4|| align=right|2,647|| align=right|0,102|| align=right|11,06|| align=right|4,307||MBA||22. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108425)||2001 KC38|| align=right|14,7|| align=right|2,736|| align=right|0,116|| align=right|10,53|| align=right|4,525||MBA||22. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108426)||2001 KG38|| align=right|15,4|| align=right|2,582|| align=right|0,161|| align=right|10,18|| align=right|4,147||MBA||22. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108427)||2001 KM38|| align=right|15,5|| align=right|2,711|| align=right|0,198|| align=right|14,66|| align=right|4,464||MBA||22. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108428)||2001 KB39|| align=right|15,7|| align=right|2,388|| align=right|0,225|| align=right|8,71|| align=right|3,689||MBA||22. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108429)||2001 KK39|| align=right|15,7|| align=right|2,572|| align=right|0,191|| align=right|10,48|| align=right|4,124||MBA||22. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108430)||2001 KX39|| align=right|15,1|| align=right|2,728|| align=right|0,166|| align=right|14,56|| align=right|4,504||MBA||22. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108431)||2001 KD40|| align=right|15,0|| align=right|2,419|| align=right|0,263|| align=right|23,22|| align=right|3,761||MBA||22. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108432)||2001 KS40|| align=right|15,6|| align=right|2,629|| align=right|0,156|| align=right|13,44|| align=right|4,262||MBA||23. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108433)||2001 KY40|| align=right|14,5|| align=right|2,618|| align=right|0,149|| align=right|12,94|| align=right|4,234||MBA||23. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108434)||2001 KM41|| align=right|16,6|| align=right|2,288|| align=right|0,087|| align=right|3,37|| align=right|3,460||MBA||24. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108435)||2001 KU41|| align=right|14,7|| align=right|2,677|| align=right|0,300|| align=right|13,56|| align=right|4,379||MBA||24. května 2001||Palomar||NEAT
|-
|(108436)||2001 KU42|| align=right|16,2|| align=right|2,289|| align=right|0,130|| align=right|7,35|| align=right|3,461||MBA||22. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108437)||2001 KV42|| align=right|16,0|| align=right|2,720|| align=right|0,211|| align=right|9,44|| align=right|4,485||MBA||22. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108438)||2001 KY43|| align=right|16,5|| align=right|2,281|| align=right|0,133|| align=right|7,55|| align=right|3,445||MBA||22. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108439)||2001 KE44|| align=right|16,2|| align=right|2,377|| align=right|0,082|| align=right|7,72|| align=right|3,664||MBA||22. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108440)||2001 KP44|| align=right|15,1|| align=right|2,740|| align=right|0,220|| align=right|11,19|| align=right|4,535||MBA||22. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108441)||2001 KT44|| align=right|15,2|| align=right|2,729|| align=right|0,195|| align=right|10,03|| align=right|4,508||MBA||22. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108442)||2001 KH45|| align=right|15,4|| align=right|2,436|| align=right|0,240|| align=right|6,73|| align=right|3,801||MBA||22. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108443)||2001 KU45|| align=right|14,4|| align=right|2,773|| align=right|0,217|| align=right|9,04|| align=right|4,618||MBA||22. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108444)||2001 KM46|| align=right|15,6|| align=right|2,567|| align=right|0,176|| align=right|16,59|| align=right|4,112||MBA||22. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108445)||2001 KZ46|| align=right|13,8|| align=right|2,869|| align=right|0,220|| align=right|19,03|| align=right|4,858||MBA||22. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108446)||2001 KJ47|| align=right|15,6|| align=right|2,735|| align=right|0,165|| align=right|2,49|| align=right|4,523||MBA||24. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108447)||2001 KN47|| align=right|17,4|| align=right|2,322|| align=right|0,223|| align=right|1,83|| align=right|3,537||MBA||24. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108448)||2001 KS47|| align=right|16,9|| align=right|2,414|| align=right|0,183|| align=right|1,78|| align=right|3,750||MBA||24. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108449)||2001 KW48|| align=right|16,1|| align=right|2,529|| align=right|0,157|| align=right|1,36|| align=right|4,020||MBA||24. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108450)||2001 KA49|| align=right|15,7|| align=right|2,678|| align=right|0,190|| align=right|12,11|| align=right|4,383||MBA||24. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108451)||2001 KG49|| align=right|16,3|| align=right|2,416|| align=right|0,146|| align=right|0,93|| align=right|3,756||MBA||24. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108452)||2001 KJ49|| align=right|14,4|| align=right|2,712|| align=right|0,186|| align=right|12,30|| align=right|4,466||MBA||24. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108453)||2001 KW49|| align=right|16,4|| align=right|2,408|| align=right|0,169|| align=right|1,81|| align=right|3,736||MBA||24. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108454)||2001 KC50|| align=right|14,8|| align=right|2,769|| align=right|0,103|| align=right|6,86|| align=right|4,606||MBA||24. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108455)||2001 KD50|| align=right|13,4|| align=right|3,228|| align=right|0,229|| align=right|24,87|| align=right|5,798||MBA||24. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108456)||2001 KW50|| align=right|15,5|| align=right|2,673|| align=right|0,263|| align=right|13,25|| align=right|4,371||MBA||24. května 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(108457)||2001 KF51|| align=right|15,1|| align=right|2,291|| align=right|0,154|| align=right|7,95|| align=right|3,468||MBA||24. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108458)||2001 KA53|| align=right|15,1|| align=right|2,679|| align=right|0,155|| align=right|11,15|| align=right|4,385||MBA||18. května 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(108459)||2001 KB53|| align=right|16,5|| align=right|2,271|| align=right|0,167|| align=right|4,25|| align=right|3,421||MBA||18. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108460)||2001 KP53|| align=right|15,0|| align=right|2,665|| align=right|0,037|| align=right|12,58|| align=right|4,350||MBA||18. května 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(108461)||2001 KG54|| align=right|16,0|| align=right|2,640|| align=right|0,148|| align=right|2,36|| align=right|4,290||MBA||22. května 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(108462)||2001 KS54|| align=right|16,4|| align=right|2,375|| align=right|0,214|| align=right|6,20|| align=right|3,660||MBA||18. května 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(108463)||2001 KP55|| align=right|16,2|| align=right|2,384|| align=right|0,234|| align=right|5,78|| align=right|3,680||MBA||22. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108464)||2001 KQ55|| align=right|15,1|| align=right|2,645|| align=right|0,037|| align=right|22,96|| align=right|4,300||MBA||22. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108465)||2001 KB56|| align=right|15,5|| align=right|2,575|| align=right|0,253|| align=right|14,40|| align=right|4,131||MBA||22. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108466)||2001 KM56|| align=right|13,8|| align=right|3,126|| align=right|0,138|| align=right|24,68|| align=right|5,525||MBA||23. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108467)||2001 KQ56|| align=right|15,1|| align=right|2,651|| align=right|0,135|| align=right|11,57|| align=right|4,315||MBA||23. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108468)||2001 KR56|| align=right|15,0|| align=right|2,760|| align=right|0,181|| align=right|12,54|| align=right|4,583||MBA||23. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108469)||2001 KW56|| align=right|14,7|| align=right|2,986|| align=right|0,131|| align=right|14,91|| align=right|5,159||MBA||23. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108470)||2001 KX56|| align=right|14,6|| align=right|2,721|| align=right|0,174|| align=right|16,88|| align=right|4,488||MBA||23. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108471)||2001 KE57|| align=right|15,6|| align=right|2,697|| align=right|0,195|| align=right|12,22|| align=right|4,428||MBA||23. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108472)||2001 KF57|| align=right|15,0|| align=right|2,654|| align=right|0,276|| align=right|12,17|| align=right|4,323||MBA||23. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108473)||2001 KJ57|| align=right|15,8|| align=right|2,655|| align=right|0,142|| align=right|11,83|| align=right|4,325||MBA||24. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108474)||2001 KN57|| align=right|15,8|| align=right|2,703|| align=right|0,111|| align=right|12,34|| align=right|4,443||MBA||24. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108475)||2001 KH58|| align=right|15,4|| align=right|2,589|| align=right|0,202|| align=right|9,24|| align=right|4,164||MBA||26. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108476)||2001 KK58|| align=right|15,6|| align=right|2,760|| align=right|0,196|| align=right|8,80|| align=right|4,584||MBA||26. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108477)||2001 KL58|| align=right|15,1|| align=right|2,640|| align=right|0,099|| align=right|22,60|| align=right|4,290||MBA||26. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108478)||2001 KT58|| align=right|15,9|| align=right|2,329|| align=right|0,119|| align=right|7,40|| align=right|3,555||MBA||26. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108479)||2001 KE60|| align=right|15,6|| align=right|2,271|| align=right|0,178|| align=right|8,22|| align=right|3,421||MBA||27. května 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(108480)||2001 KJ60|| align=right|16,0|| align=right|2,279|| align=right|0,173|| align=right|9,72|| align=right|3,439||MBA||16. května 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(108481)||2001 KO60|| align=right|13,9|| align=right|3,148|| align=right|0,112|| align=right|17,96|| align=right|5,584||MBA||16. května 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(108482)||2001 KC61|| align=right|15,0|| align=right|2,339|| align=right|0,224|| align=right|6,15|| align=right|3,577||MBA||17. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108483)||2001 KJ61|| align=right|16,3|| align=right|2,379|| align=right|0,233|| align=right|6,05|| align=right|3,670||MBA||17. května 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(108484)||2001 KL61|| align=right|15,9|| align=right|2,340|| align=right|0,248|| align=right|9,45|| align=right|3,580||MBA||18. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108485)||2001 KM61|| align=right|15,7|| align=right|2,616|| align=right|0,170|| align=right|2,70|| align=right|4,231||MBA||18. května 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(108486)||2001 KL62|| align=right|14,5|| align=right|2,990|| align=right|0,084|| align=right|11,01|| align=right|5,169||MBA||18. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108487)||2001 KR62|| align=right|15,5|| align=right|2,658|| align=right|0,286|| align=right|11,82|| align=right|4,334||MBA||18. května 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(108488)||2001 KT62|| align=right|14,8|| align=right|2,622|| align=right|0,235|| align=right|13,27|| align=right|4,246||MBA||18. května 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(108489)||2001 KV62|| align=right|14,6|| align=right|2,635|| align=right|0,301|| align=right|13,87|| align=right|4,278||MBA||18. května 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(108490)||2001 KB63|| align=right|16,0|| align=right|2,478|| align=right|0,098|| align=right|7,41|| align=right|3,901||MBA||18. května 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(108491)||2001 KF63|| align=right|15,3|| align=right|2,422|| align=right|0,154|| align=right|6,37|| align=right|3,768||MBA||18. května 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(108492)||2001 KT63|| align=right|15,6|| align=right|2,540|| align=right|0,189|| align=right|8,10|| align=right|4,048||MBA||20. května 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(108493)||2001 KU63|| align=right|14,8|| align=right|2,671|| align=right|0,159|| align=right|13,86|| align=right|4,364||MBA||20. května 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(108494)||2001 KA64|| align=right|14,9|| align=right|2,740|| align=right|0,167|| align=right|11,69|| align=right|4,534||MBA||21. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(108495)||2001 KB64|| align=right|15,1|| align=right|2,569|| align=right|0,153|| align=right|4,04|| align=right|4,116||MBA||21. května 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(108496)||2001 KD64|| align=right|14,6|| align=right|2,585|| align=right|0,170|| align=right|14,38|| align=right|4,155||MBA||21. května 2001||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(108497)||2001 KJ64|| align=right|16,0|| align=right|2,324|| align=right|0,215|| align=right|4,38|| align=right|3,542||MBA||21. května 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(108498)||2001 KA65|| align=right|15,5|| align=right|2,565|| align=right|0,121|| align=right|15,82|| align=right|4,108||MBA||22. května 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(108499)||2001 KG65|| align=right|15,2|| align=right|2,659|| align=right|0,074|| align=right|15,93|| align=right|4,334||MBA||22. května 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(108500)||2001 KZ65|| align=right|14,8|| align=right|2,756|| align=right|0,133|| align=right|10,66|| align=right|4,574||MBA||22. května 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
MBA – planetka v hlavním pásu.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek